О́льга Ви́кторовна Завья́лова (урождённая Корнеева) (род. 24 августа 1972 в д. Бегуницы, Ленинградская область) — известная российская лыжница, двукратная чемпионка мира.

Спортивная карьера 
Высшими достижениями Ольги Завьяловой являются победы на чемпионатах мира 2003 и 2007 годов на дистанции 30 км и в дуатлоне соответственно. В её активе также 1 серебряная и 3 бронзовых награды, выигранные на этих же чемпионатах мира.

Ольга Завьялова участвовала в трёх Олимпийских играх (2002, 2006, 2010), лучший результат — 7 место в дуатлоне в 2006 году в Турине.

На этапах Кубка мира у Ольги Завьяловой одна победа в сезоне 2004/2005 и 14 подиумов.

Общая информация 
Замужем за Андреем Завьяловым. Две дочери — Анна и Александра и сын Иван Андреевич, родившийся 31 июля 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2010
 Прямая линия читателей журнала «Лыжный спорт» с Ольгой Завьяловой

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы России по лыжным гонкам
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма